Мучная:

Станция 
 Мучная — станция Дальневосточной железной дороги, населённый пункт село Черниговка.

Реки 
 Мучная — река в Калининградской области, приток реки Залесинка.
 Мучная — река в Калининградской области, приток реки Нельмы.

См. также 
 Мучное